Mixtla  es un topónimo de origen náhuatl, que en México se puede referir a:

Municipio de Mixtla, uno de los 217 municipios en que se divide el estado de Puebla;
San Francisco Mixtla, localidad del estado de Puebla, cabecera del municipio anterior;
Municipio de Mixtla de Altamirano, uno de los 212 municipios en que se divide el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave;
Mixtla de Altamirano,  localidad del estado de Veracruz, cabecera del municipio anterior.